Михаи́л Са́блин: Саблин, Михаил Алексеевич (1842—1898) — русский статистик и общественный деятель.
 Саблин, Михаил Павлович (1869—1920) — вице-адмирал, командующий Черноморским флотом.